Millucken ist ein deutscher Ortsname:
 Millucken, Dorf im Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Miłuki (Sorkwity), Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Millucken, historischer Name des Dorfes Milucken, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Miłuki (Pasym), Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Millucken, historischer Name des Dorfes Mylucken, 1938 bis 1945 Milucken, Kreis Lyck, Ostpreußen, seit 1945: Miluki, Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen